— самый престижный в Японии конный кубок для чистокровных лошадей 3-х лет и старше, проходящий в Токио, на ипподроме .

Соревнования за Кубок Японии проводят с 1981 года. Дистанция скачек — 2400 метров (в 2002 году — 2200 метров), дорожка дерновая.

Победители

См. также 
 American Horse of the Year

Ссылки 
 

Лошадиные скачки